François Lecointre (1840-1931), homme politique français.
 François Lecointre (1962-), général français, chef d’État-Major des armées de 2017 à 2021.